Боян Янич (; род. 1982) — сербский волейболист-доигровщик.

С 2010 года женат на сербской актрисе , с которой познакомился в 2008 году через «Facebook», после того как увидел её по телевизору.

Клубная карьера 
 1996—2002  
 2002—2003  
 2003—2004  
 2004—2005  
 2005—2006  
 2006—2007  
 2007—2008  
 2008—2009  
 2009—2011  «Ярославич» Ярославль
 с 2011  «Факел» Новый Уренгой

Участие в международных турнирах

Примечания

Ссылки 
 

Волейболисты Сербии и Черногории
Волейболисты Сербии
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ВК «Войводина»
Игроки ВК «Црвена звезда»
Игроки ВК «Ярославич»
Игроки ВК «Факел»
Игроки ВК «Шанхай Голден Эйдж»
Игроки ВК «Партизан» Белград